Жирмунский — еврейская фамилия. Женская форма Жирмунская.

Известные носители 
 Жирмунский, Александр Матвеевич (1887—1970) — советский геолог, палеоботаник, член-корреспондент АН БССР.
 Жирмунский, Алексей Викторович (1921—2000) — советский и российский биолог, академик РАН.
 Жирмунский, Борис Маркович (1882—1947) — врач-хирург, учёный-медик и организатор здравоохранения (в эмиграции — во Франции).
 Жирмунский, Виктор Максимович (1891—1971) — русский советский лингвист и литературовед, академик АН СССР.
 Жирмунский, Джакомо (Жак, Яков, , ; 1887, Санкт-Петербург — ?) — итальянский художник и искусствовед, жил в Триесте, брат М. А. Малкиеля-Жирмунского.
 Жирмунский, Мендель Шевахович (Мирон, Максимиллиан, Максим Савельевич; 1854—1937) — врач-отоларинголог и учёный-медик, автор первого на русском языке учебника болезней уха, горла и носа.
 
 Жирмунский, Семён (Соломон) Савельевич (Шлёма Шевахович; 1863—1935) — инженер-химик, автор научных трудов по искусственным волокнам, в том числе первых русских монографий в этой области.



Двойные фамилии 
 Жирмунская-Сигал, Нина Александровна (также Сигал и Жирмунская; 1919—1991) — советский литературовед и переводчик.
 Малкиель-Жирмунский, Мирон Аркадьевич (первоначально Меер Аронович Жирмунский, фр. Myron Malkiel-Jirmounski/Jirmounsky, 1890—1974) — русский, французский и португальский литературовед, искусствовед и переводчик.

Также 
 Жермунский, Борис Исаакович (1901—1986) — учёный в области подъёмно-транспортных машин.
 Жирмунай — район в Вильнюсе.
 Жирмунский мост.